

События 
 Консулы Децимий Магн Авсоний и Квинт Клодий Гермогениан Олибрий.
 19 января — Грациан в Сирмии провозгласил Феодосия августом Востока и поручил подавить восстание.
 379—395 — Император Рима Феодосий I Великий, Флавий (347, 11.1-395, 17.1). Вёл род от императора Траяна.
 Грациан отправился на запад, чтобы отразить нашествие вандалов. Феодосий поселился в Фессалонике и стал обучать армию. Римляне постепенно вытеснили готов из Фракии.
 Прибытие Григория в Константинополь.
 379—399 — Епископ в Паннонии Амантий (+413). Обратил в христианство двух вождей варварских племён.
 379—383 — Царь Персии Ардашир II (309-после 383). Был правителем Адиабены. Посажен на трон знатью.
 Падение Саньяна и переход циньских войск за реку Хуай.

Скончались 
 1 января — Смерть Василия Великого.
 Шапур II

См. также